«Его собачье дело» () — американский комедийный боевик режиссёра Марка Каллена. В главной роли: Брюс Уиллис. Премьера фильма в России состоялась 8 июня 2017 года.

Сюжет 
Частный детектив Стив Форд вынужден поставить на уши весь Лос-Анджелес ради того, чтобы вернуть себе своего похищенного пса. В этом ему помогает его напарник Джон.

В ролях 
 Брюс Уиллис — Стив Форд
 Джейсон Момоа — Паук
 Джон Гудмен — Дэйв
 Томас Миддлдитч — Джон
 Фамке Янссен — Кэйти Форд
 Адам Голдберг — Лу
 Элизабет Рём — Анна Филлипс
 Стефани Сигман — Люп
 Вуд Харрис — принц
 Адриан Мартинес — актёр
 Кэл Пенн — Раджиш
 Кен Давитян — Юрий
 Билли Гарделл — Билл

Отзывы 
Фильм получил преимущественно негативные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes у кинокартины 18 % положительных рецензий на основе 34 отзывов, со средней оценкой 4 из 10.

На Metacritic — 29 баллов из 100 на основе 7 рецензий.

Тем не менее, есть и кинокритики, положительно оценившие фильм, вроде критика портала «fraza.ua», назвавшего его «одной из самых ярких комедий последних месяцев».

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2017 года
Фильмы на английском языке
Кинокомедии США
Детективные фильмы США
Фильмы о Лос-Анджелесе
Фильмы о собаках